John Maxwell kan henvise til

 John Maxwell (general) (1859–1929) - en britisk officer og koloniguvernør
 John Maxwell (golfspiller) (1871-1906) - en amerikansk golfspiller
 John Maxwell Coetzee (født 1940), kendt som J.M. Coetzee - en sydafrikansk forfatter og nobelprismodtager